Midnight Sun (boek), een boek uit de Twilight-reeks van de Amerikaanse kinderboekenschrijfster Stephenie Meyer 
 Midnight Sun (film), een Amerikaanse film uit 2018
 Midnight Sun (televisieserie), Zweeds-Franse televisieserie uit 2016
 Midnight Sun (televisiefilm), Amerikaanse televisiefilm uit 2012
 Midnight Sun (show), een show van de Canadese theatergroep Cirque du Soleil
 Midnight Sun (Deense band), een Deense band uit begin jaren 70
 Midnight Sun (Zweedse band), een Zweedse heavymetalband
 Midnight Sun (Elena), een single van de Roemeense zangeres Elena